De 19e wereldkampioenschappen schaatsen sprint werden in 1988 op 6 en 7 februari gehouden op de ijsbaan State Fair Park in West Allis, Wisconsin.

Klassement mannen

Klassement vrouwen

Langebaanschaatsen in 1988
Schaatsen in de Verenigde Staten
 1988
Sport in Wisconsin
Schaatsen